Сезон 1930/31 стал для «Манчестер Юнайтед» 35-м сезоном в Футбольной лиге и шестым сезоном после возвращения в Первый дивизион.

«Юнайтед» завершил сезон на последнем 22-м месте и выбыл во Второй дивизион. Команда проиграла 12 матчей на старте сезона, а всего выиграла только 7 матчей. На домашнюю игру против «Лестер Сити» на «Олд Траффорд» 25 марта 1931 года пришли 3679 зрителей — рекордно низкий показатель для клуба. На посещаемости матчей сказывались как плохие результаты команды, так и начавшаяся Великая депрессия.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1930/31 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1930/1931
Манчестер Юнайтед